Ricardo Jorge Francisco Maia de Campos (Caldas da Rainha, 14 de julho de 1986) é um futebolista moçambicano que atua como goleiro.

Nascido em Portugal, fez carreira em clubes do país: jogou nas categorias de base do Caldas SC e Benfica, antes de se profissionalizar em 2003, jogando pelo Benfica B. Em 2004, já como profissional, voltou ao Caldas SC, atuando em 16 partidas. Ele teve ainda uma terceira passagem entre 2010 e 2012, participando de 56 jogos.

Ricardo Campos atuou também por O Elvas, Rio Maior, Olhanense (não chegou a entrar em campo), Boavista e Torreense antes de ser contratado pelo União da Madeira em 2014. Pelo clube madeirense, o goleiro realizou 11 jogos.

Seleção
Sem chances de jogar pela Seleção Portuguesa (jogou uma partida pelo time sub-18), Ricardo Campos optou em defender a Seleção de Moçambique a partir de 2013. Sua estreia pelos "Mambas" foi contra a Guiné. Desde então, foram 16 partidas internacionais por Moçambique.

Links
 Perfil em Ogol
 Estatísticas de Ricardo Campos - ForadeJogo.net

Futebolistas de Portugal
Futebolistas de Moçambique
Futebolistas do União Desportiva de Rio Maior
Futebolistas do Sport Lisboa e Benfica
Futebolistas do Sporting Clube Olhanense
Futebolistas do Boavista Futebol Clube
Futebolistas do Sport Clube União Torreense
Futebolistas do Clube Futebol União
Naturais de Caldas da Rainha
Guarda-redes de futebol de Portugal‎